Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite – organismo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
Consiglio di sicurezza della Federazione Russa – organo consultivo della Russia